El término INBA son siglas que pueden referirse, en esta enciclopedia:

 al Internado Nacional Barros Arana, un instituto educativo en Santiago de Chile;
 al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), una institución dedicada a las actividades artísticas en México.

Siglas